Neuroth steht für:

 Neuroth (Kirchroth), Ortsteil von Kirchroth in Bayern
 Neuroth (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht in Nordrhein-Westfalen
 Hof Neuroth, Schloss in Rheinland-Pfalz
 Neuroth International, österreichisches Hörakustikunternehmen

Neuroth ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Neuroth (* 1957), österreichische Politikerin (Grüne)

Siehe auch:
 Neuerod